Министерство общественной безопасности:

 Министерство общественной безопасности Канады
 Министерство общественной безопасности — министерство провинции Квебек.
 Министерство общественной безопасности КНР
 Министерство общественной безопасности — министерство КНДР.
 Министерство общественной безопасности Коста-Рики
 Министерство общественной безопасности — министерство Вьетнама.
 Министерство общественной безопасности — министерство Лаоса.
 Министерство общественной безопасности (Ministerio de Seguridad Pública) — министерство Панамы.
 Министерство общественной безопасности — министерство Польской народной республики.
 Россия
Министерство общественной безопасности Пермского края
 Министерство общественной безопасности Свердловской области
Министерство общественной безопасности Челябинской области

См. также 
 Министерство безопасности
 Министерство внутренней безопасности
 Министерство государственной безопасности
 Министерство национальной безопасности